Заха́ровка — топоним:

Белоруссия 
 Захаровка — деревня в Крупском районе Минской области.
 Захаровка — деревня в Червенском районе Минской области.

Казахстан 
 Захаровка — село в Железинском районе Павлодарской области.
 Захаровка — прежнее название села Бахты Урджарского района Восточно-Казахстанской области.
 Захаровка — прежнее название села Акмешит Нуринского района Карагандинской области.

Молдавия 
 Захаровка — село в Теленештском районе.

Россия 
 Захаровка — село в Кулундинском районе Алтайского края, упразднено в 1970-е годы.
 Захаровка — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Захаровка — село в Ольховском районе Волгоградской области.
 Захаровка — пристанционный посёлок в Ольховском районе Волгоградской области.
 Захаровка — деревня в Чунском районе Иркутской области.
 Захаровка — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Захаровка — село в Казачинском районе Красноярского края.
 Захаровка — село в Воловском районе Липецкой области.
 Захаровка — деревня в Можайском районе Московской области.
 Захаровка — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Захаровка — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Захаровка — посёлок в Сосновоборском районе Пензенской области.
 Захаровка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Захаровка — посёлок в Борском районе Самарской области.
 Захаровка — деревня в Пригородном районе Свердловской области.
 Захаровка — деревня в Починковском районе Смоленской области, Лысовское поселение.
 Захаровка — бывшая деревня в Починковском районе Смоленской области, Стодолищенское поселение.
 Захаровка — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Захаровка — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Захаровка — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Захаровка — бывшая деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Захаровка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Захаровка — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги
 Захаровка (приток Туры) — река.
 Захаровка (приток Вязёмки) — река в Одинцовском районе Московской области, левый приток Вязёмки.

Украина 
 Захаровка — село в Мангушском районе Донецкой области.
 Захаровка — село в Броварском районе Киевской области.
 Захаровка — село в Иванковском районе Киевской области.
 Захаровка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Захаровка — село в Светловодском районе Кировоградской области.
 Захаровка — село в Врадиевском районе Николаевской области.
 Захаровка — село в Волчанском районе Харьковской области.
 Захаровка — село в Ивановском районе Херсонской области.
 Захаровка — село в Новотроицком районе Херсонской области.

См. также